Des Teufels General bezeichnet:

 ein Drama von Carl Zuckmayer, siehe Des Teufels General (Drama)
 einen darauf basierenden Film mit Curd Jürgens in der Hauptrolle, siehe Des Teufels General (Film)